Adimulyo (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Kebumen in de Indonesische provincie Midden-Java
 Adimulyo (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de Indonesische provincie Midden-Java